Coram – CDP statunitense in Montana
Coram – hamlet statunitense nello stato di New York